International Education and Resource Network (iEARN) és una xarxa d'intercanvi d'informació i projectes educatius creada el 1988.

És sense ànim de lucre i es va fundar a Boston. La missió principal d’iEARN és dissenyar, desenvolupar i implementar projectes educatius telemàtics entre centres educatius, estudiantes i docents dels cinc continents.

L’any 1988, la Copen Family Foundation, amb el lideratge de Peter Copen, va vincular 12 escoles de Moscú amb 12 escoles de l'estat de Nova York en el Projecte de Telecomunicacions que volia demostrar que l'educació podria millorar si els joves tenien l’oportunitat d’utilitzar la tecnologia de les telecomunicacions per participar en projectes col·laboratius. Treballant amb el Departament d’Educació de l’Estat de Nova York i l’Acadèmia de Ciències Soviètica, els estudiants van treballat tant en anglès com en rus en projectes basats en el pla d’estudis dissenyats pels docents participants.

Actualment iEARN promou projectes en els que participen més de 30.000 escoles i organitzacions juvenils en més de 140 països. Ajuden els professors i els joves a treballar junts en línia amb eines telemàtiques. Més de 2.000.000 estudiants participen en algun projecte de col·laboració a tot el món.

Hi ha més de 150 projectes a la xarxaIEARN, tots dissenyats i facilitats pels professors i estudiants per adaptar-se a les seves necessitats i horaris del pla d'estudis i de l'aula. Per inscriure-s'hi, els participants seleccionen un projecte en línia i veuen com es poden integrar en les seves classes. Professorsi estudiants treballen en espais en línia per conèixer-se i participar en els projectes amb les aules de tot el món que estan treballant en el mateix projecte.

A més de connectar l'aprenentatge dels estudiants amb els problemes locals i satisfer les necessitats específiques del pla d'estudis, cada projecte proposat pels professors i estudiants en iEARN ha de respondre a la pregunta: 'Com pot aquest projecte millorar la qualitat de vida al planeta?' Aquesta visió i propòsit és el que manté IEARN en acció, permetent als participants a convertir-se en ciutadans del món que marquen la diferència mitjançant la col·laboració amb els seus parells de tot el món.

El centre iEARN a Catalunya és iEARN Pangea, amb seu a Callús, que l'any 2021 disposava de 10 projectes telemàtics col·laboratius amb participació de més de 2000 alumnes de totes les edats.

Referències 

Organitzacions internacionals